Ichinohe ist der Familienname folgender Personen:

 Ichinohe Hyōe (1855–1931), General der kaiserlich japanischen Armee
 Kurumi Ichinohe (* 2004), japanische Skispringerin
 Seitaro Ichinohe (* 1996), japanischer Eisschnellläufer
 Shigeto Ichinohe (* 1980), japanischer Skispringer
 Tsuyoshi Ichinohe (* 1976), japanischer Skispringer und Nordischer Kombinierer